Tijuca Football Club foi uma agremiação esportiva brasileira extinta fundada a 27 de abril de 1908 e reorganizada a 26 de junho de 1914.

História 
Disputou a Terceira Divisão do Campeonato Carioca em 1917, 1918 e 1919, ficando respectivamente em sexto e em último na tábua de classificação. Em 1920, disputou uma prova eliminatória da Terceira Divisão com o Modesto Football Club classificatória para a Segunda Divisão, mas terminou derrotado por 4 a 1. O terceiro participante, Exiles, houvera desistido. Em 1922, participou da Segunda Divisão, mas foi eliminado pela Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMTD) por conta de faltas graves, de acordo com O Imparcial, de 16 de julho de 1922. Após esse incidente, o time alvinegro tijucano encerrou suas atividades.

Ver também
 Confederação Brasileira de Futebol
 Campeonato Brasileiro
 Copa do Brasil
 Clubes brasileiros de futebol

Fontes 
 ALMEIDA, Auriel de. Camisas do futebol carioca. Rio de Janeiro: Maquinária, 2014.
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1918
Fundações no Rio de Janeiro em 1918